OIC, akronymet kan have flere betydninger:
 Organization of the Islamic Conference – den islamiske konference, en mellemstatslig organisation som varetager muslimers rettigheder og andet.
 Order of the Imitation of Christ – en orden baseret på idealer fra den kristne kirke og indiske trosretninger.
 Office of the Information Commissioner – et uafhængig regeringsorgan I England, som rapporterer direkte til parlamentet.